Strzegów ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Strzegów (Gubin), deutsch Strega, Ortschaft der Landgemeinde Gubin, Woiwodschaft Lebus
 Strzegów (Grodków), deutsch Striegendorf, Ortschaft der Landgemeinde Grodków, Woiwodschaft Opole
 Strzegów (Strzelin), deutsch Striege, Ortschaft der Stadt-und-Land-Gemeinde Strzelin, Woiwodschaft Niederschlesien